Йошкар-Олинский район (Семёновский район) — упразднённая административно-территориальная единица в составе Марийской АО и Марийской АССР, существовавшая в 1932—1959 годах. Административный центр — город Йошкар-Ола (с 1946 года — село Семёновка).

Йошкар-Олинский район образован в 1932 году в составе Марийской АО путём преобразования Йошкар-Олинского кантона. 5 декабря 1936 года Марийская АО была преобразована в Марийскую АССР.

На 1 января 1940 территория района составляла 3,8 тыс. км². Район включал 22 сельсовета:

6 декабря 1943 года 12 сельсоветов Йошкар-Олинского района были переданы в Медведевский район.

14 февраля 1946 года цент района был перенесён в село Семёновку, а сам район переименован в Семёновский район.

11 марта 1959 года Семёновский район был упразднён, а его территория разделена между Звениговским, Медведевским и Ронгинским районами..

Примечания 

Упразднённые районы Марий Эл